Osoby:
 Henri Jules Giffard (1825-18820 – francuski inżynier, pionier lotnictwa i konstruktor sterowców
 Hardinge Giffard (1823–1921) – brytyjski prawnik i polityk
 Nicolas Giffard – francuski szachista
Miejsca:
 Weare Giffard – wieś w Anglii
Technika:
 „Giffard” – francuski okręt podwodny z okresu I wojny światowej